Boleadoras ou Bolas, arme de jet originaire d'Amérique du Sud ;
 Boleadoras, danse traditionnelle d'Argentine.